Cette page présente le bilan saison par saison du Stade Malherbe Caen.

Légende

Références 
 
 

Caen
Stade Malherbe Caen Calvados Basse-Normandie